Buffa peut faire référence à : 
 Annalisa Buffa (née en 1973), mathématicienne italienne.
 Domenico Buffa (1818-1858), avocat, journaliste, sociologue, et homme politique italien.

 Opera buffa, nom italien pour « opéra comique », est un genre de l'opéra qui a inspiré l'Opéra bouffe.
 Rue de la Buffa, rue située dans le centre-ville de Nice.
 La Drôle d'affaire (La cosa buffa), film italien d'Aldo Lado, sorti en 1974.

Homonymie de patronyme